Дубочани могу да буду:

 Дубочани (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Дубочани (Кључ), насеље у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Дубочани (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ